107 rok naszej ery
 107 rok przed naszą erą
 107 liczba liczba pierwsza
 galaktyka Messier 107
 galaktyka NGC 107
 planetoida (107) Camilla
 misja promu kosmicznego STS-107
 107 jest liczbą atomową pierwiastka bohru
 droga wojewódzka nr 107
 droga krajowa nr 107 (Węgry)
 linia kolejowa nr 107
 Sonet 107 Williama Shakespeare'a
 Psalm 107
 polski serial Pokój 107
 107 mm armata wz. 1910
 107 mm armata wz. 1910/30
 107 mm armata dywizyjna wz. 1940 (M-60)
 Batalion Policyjny nr 107
 Peugeot 107